serpentyna – papierowa, kolorowa wstążka, używana na balach karnawałowych
 serpentyna – określenie ostrego zakrętu na górskiej szosie (arch.)
 serpentyna – kręta ścieżka ogrodowa
 serpentyna – szabla szlechecka (arch.)
 serpentyna – działo małokalibrowe z XVI wieku (arch.)